Казакс () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Казакс, Екабс (1895—1920) — российский и латвийский художник-модернист.
 Казакс, Максис (1912—1983) — латышский баскетболист.